Příjmení Hoza nosí více významných osobností:

 František Hoza (1843–1914) – český středoškolský profesor matematiky
 Štefan Hoza (1906–1982) – slovenský operní pěvec-tenorista, libretista, pedagog, hudební publicista a historik
 Václav Hoza (1929–2015) – český hráč na tubu a hudební pedagog